

Cinema 
 Daisy – film del 2006 diretto da Andrew Lau

Geografia
 Daisy – città statunitense nell'Arkansas
 Daisy – città statunitense nella Georgia
 Daisy Lake – nome originale della località di Garibaldi, Canada

Informatica
 DAISY – formato standardizzato dal W3C, utilizzato per creare applicazioni XHTML 1.0
 DAISY Digital Talking Book (dove Daisy sta per Digital Accessible Information SYstem) – mezzo per la creazione di audiolibri digitali destinati all'ascolto e alla navigazione, con particolare riguardo a persone dislessiche, cieche o con disabilità della vista

Musica
 Daisy – canzone di Daniele Groff, vincitrice di Sanremo Famosi 1998.
 Daisy – nella versione inglese di 2001: Odissea nello spazio, titolo della canzoncina cantata da HAL 9000 al momento della sua "morte". Nella versione italiana il supercomputer invece canta il "Girotondo"
 Daisy – album dei Brand New del 2009
 Daisy – singolo di Ashnikko del 2020

Onomastica
 Daisy – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi immaginari
 Daisy – personaggio della serie televisiva Hazzard
 Daisy – personaggio dei Pokémon
 Principessa Daisy – personaggio della serie di videogiochi Mario

Politica 

 Daisy – controversa pubblicità trasmessa per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 1964

Pagine correlate
Daisy chain